Алексей Борисович Черемисинов (, Москва) — российский фехтовальщик на рапирах, олимпийский чемпион в командных соревнованиях в рапире (2016), чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы, чемпион России, трёхкратный победитель Всемирных Универсиад, участник Олимпийских игр 2012 года, заслуженный мастер спорта России, капитан Вооружённых Сил Российской Федерации.

Спортивная биография 
Алексей начал заниматься фехтованием в 1995 году. Фехтует спортсмен правой рукой. Первым его тренером стал Лев Серафимович Корешков, который в своё время был первым наставником 4-кратного олимпийского чемпиона Виктора Кровопускова. До 18 лет не был уверен, что станет профессиональным спортсменом . В сборной дебютировал на чемпионате Европы по фехтованию в Генте, сразу завоевав серебро в составе команды. Летом того же года сборная России по рапире выиграла Универсиаду, но на домашнем чемпионате мира так же успешно выступить не удалось, и российские рапиристы заняли только 9-е место. Год спустя на европейском чемпионате в Киеве рапиристы завоевали серебряные медали. На Олимпиаде в Пекине мужская рапира попала под ротацию видов оружия, используемую на олимпийских турнирах, поэтому командное первенство не разыгрывалось, а в личном турнире имели право участвовать лишь два спортсмена от страны. Черемисинов не попал в итоговую двойку лучших, и на Олимпийские игры не поехал.

На чемпионате России 2009 года в подмосковной Лобне Алексей завоевал серебряную медаль в личном первенстве, а в командном сборная Москвы, за которую он выступал, была дисквалифицирована «за неэтичное поведение» из-за удара ногой по стулу, который нанес Черемисинов в полуфинальном поединке . В 2010-м году Алексей стал серебряным призёром командного турнира чемпионата Европы в немецком Лейпциге, а спустя год завоевал первую личную награду чемпионатов Европы, став полуфиналистом ЧЕ в Шеффилде. В полуфинале уступил будущему чемпиону итальянцу Джорджо Аволе 9-15 и стал единственным неитальянцем, поднявшимся на пьедестал в мужской рапире (серебро завоевал Андреа Кассара, ещё одну бронзу Андреа Бальдини). На чемпионате мира 2011 в итальянской Катании Черемисинов в личном турнире закончил борьбу в четвертьфинале, проиграв ещё одному итальянцу Валерио Аспромонте, впоследствии ставшему серебряным призёром, со счётом 12-15. В командных соревнованиях сборная России во главе с Черемисиновым также остановилась в четвертьфинале, потерпев поражение от французов 40-45.

В олимпийский сезон 2012 года Черемисинов выиграл чемпионат России во Владикавказе, стал чемпионом Европы в личном турнире, состоявшимся за месяц до начала Олимпиады в Лондоне, и на Игры поехал в ранге одного из фаворитов турнира. Там он дошёл до четвертьфинала, где очень легко проиграл Бальдини 5-15, а в команде, выигрывая по ходу четвертьфинального поединка с немцами девять уколов, в двух заключительных боях российские рапиристы потеряли преимущество, и в результате потерпели поражение со счетом 40-44. Сам Черемисинов впоследствии признался в интервью, что этот поединок стал самой большой моральной травмой за всю карьеру.

В сезоне 2013 года Алексей выиграл престижный турнир серии Гран-при в Токио, серебро чемпионата Европы в хорватском Загребе и две золотые медали домашней Универсиады. Но на главном турнире года — чемпионате мира в Будапеште, Алексей уступил в упорнейшей борьбе будущему чемпиону, американцу Чамли-Уотсону со счетом 14-15. Командный турнир сложился для россиян драматически. В полуфинале с Италией все решил один укол, который в девятом поединке нанес Черемисинову Андреа Бальдини: в итоге, 44-45, и сборная Италии прошла в финал. Стоит отметить, что Черемисинов выиграл все свои микродуэли (6-4 у Аспромонте, 9-6 у Кассары, 6-5 у Бальдини). Бой за третье место с Францией, в угоду телевидению, начался практически сразу после окончания полуфинального матча с итальянцами. Исчерпав в нём немало физических и моральных сил, российские рапиристы не смогли провести поединок с французами на высоком уровне, проиграв его 40-45. Черемисинов оказался в том бою единственным из сборной России, заработавшим положительный результат по сумме всех микродуэлей. Сезон 2013 года он закончил на 4-й позиции в общем зачете Кубка мира. Это позволило ему участвовать во Всемирных Играх боевых искусств в Санкт-Петербурге. Там Алексей выиграл стартовый поединок у китайца Ма Цзянфея 15-12, но в четвертьфинале с тем же счетом уступил будущему победителю Ричарду Крузу.

Фехтовальный сезон 2013/14 Черемисинов открыл победой на Кубке России в Смоленске. В соревнованиях Кубка Мира Алексей дважды оказывался на пьедестале — на турнире «Боннский лев» выиграл серебро, а этап Гран-При в Гаване завершил на третьем месте. Также был выигран престижный нерейтинговый турнир «», в котором принимали участие восемь сильнейших рапиристов мира. Групповой турнир Черемисинов завершил на втором месте, в полуфинале решающим уколом выиграл у хозяина соревнований Энцо Лефорта, а в финале разгромил принципиального соперника Петера Йоппиха со счётом 15-5. На чемпионате Европы 2014 во французском Страсбурге Алексей Черемисинов завоевал серебряную медаль, повторив свой прошлогодний результат. По пути к финалу он обыграл двух олимпийских чемпионов Лондона, итальянцев Валерио Аспромонте и Джорджо Аволу, а также местного спортсмена Эрвана Ле Пешу, но в решающем бою, ведя по ходу поединка со счётом 10-6, проиграл британцу Джеймсу Эндрю Дэвису. В командных соревнованиях Черемисинов вместе с партнёрами по сборной занял третье место. Российская команда обыграла в 1/8 финала Румынию и в четвертьфинале Великобританию (в последнем бою Алексей Черемисинов взял реванш у своего обидчика в личном финале Дэвиса), но проиграли в полуфинале сборной Франции 35:45. В бою за третье место россияне очень легко победили поляков, не дав им набрать даже 30 очков, и завоевали бронзовые медали.

На чемпионате мира в Казани Черемисинов завоевал золотую медаль в личных соревнованиях. Он выиграл все шесть своих боёв, в том числе и финал у Ма Цзянфея, завершившийся со счётом 15-11 в пользу российского спортсмена. Эта победа принесла ему третье место в итоговом зачете Кубка мира. В командном турнире рапиристов Черемисинов помог сборной России выйти в полуфинал, но добраться до медалей россияне не смогли, проиграв полуфинал французам 40-45, а в поединке за бронзовые медали уступили сборной Италии со счетом 29-45.
Новый сезон Черемисинов начал в ранге чемпиона мира и сразу победил на престижнейшем этапе Гран-При в Турине, обыграв в финале своего соотечественника Реналя Ганеева со счетом 15-9. Но затем последовал длительный спад. На протяжении нескольких соревнований подряд Алексей не мог пройти дальше второго круга, опустился в рейтинге и впервые за последние 5 лет вылетел из топ-16, что вынудило его перед каждым турниром проходить квалификацию. Не достиг он успеха и на московском чемпионате мира, завершив выступления после поражения от американца Герека Майнхардта. В команде российская сборная уступила в финале команде Италии и в этой встрече Черемисинов был худшим с показателем «-9» за три своих поединка.

В олимпийском сезоне Алексей выступал неровно. Относительные успехи (два попадания в четвертьфинал) перемежались неудачами (провал на домашнем турнире «Рапира Санкт-Петербурга», где он уступил в первом же круге). Стоял вопрос о его попадании в команду на Олимпийские игры, но на тренерском совете в начале июня решение было принято в пользу кандидатуры Черемисинова. В Рио сетка турнира свела Алексея в первом же бою с партнером по команде, будущим бронзовым призёром Олимпиады Тимуром Сафиным. Черемисинов неудачно начал бой (1-6), в какой-то момент сумел сравнять счёт, но концовка поединка осталась за Сафиным. Зато в командном турнире Алексей Черемисинов был неудержим. Во всех трёх поединках — четвертьфинале с Великобританией, полуфинале с США и финальном бою с французами — его показатель эффективности был лучшим в сборной. Черемисинов выходил на последний бой с лидером американцев Александром Массиаласом, когда российская команда уступала в счёте, но не оставил сопернику никаких шансов, разгромив его 6-1 и принеся сборной итоговую победу. В бою за золотые медали именно победа Алексея в своей микродуэли с Жереми Кадо при счёте 25-16 в пользу сборной Франции стала началом российской погони за лидерами, увенчавшейся успехом к восьмому бою, когда Артур Ахматхузин передал Черемисинову преимущество в два укола. Алексей не только сохранил его, но и приумножил, принеся сборной России победу 45-41. Этот поединок сделал Алексея Черемисинова и его партнеров Артура Ахматхузина и Тимура Сафина олимпийскими чемпионами. Через несколько дней после своего триумфа Черемисинов сообщил журналистам на пресс-конференции, что собирается продолжить свою спортивную карьеру.

Интересные факты 
Алексей придает командному турниру в фехтовании гораздо большее значение, чем личному, о чём часто говорит в интервью . Имеет два высших образования — Московский государственный университет путей сообщения, специальность «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», а также Смоленской академии физической культуры, спорта и туризма. Хобби — игра в техасский холдем.

Награды 
 Орден Дружбы (25 августа 2016 года) — за высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), проявленные волю к победе и целеутремленность.
 Медаль «За воинскую доблесть» II степени (2016).

Ссылки 
 Профиль на сайте ФФР
 Профиль на сайте FIE
 Статья о победе Черемисинова на ЧМ-2014 в газете "Спорт-Экспресс"

Примечания 

Фехтовальщики России
Заслуженные мастера спорта России
Чемпионы мира по фехтованию
Чемпионы Европы по фехтованию
Чемпионы России по фехтованию
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Капитаны (Российская Федерация)
Выпускники Смоленского государственного университета спорта